Kevin Reynolds (regisseur)
 Kevin Reynolds (kunstschaatser)